У адміністративно-територіальному відношенні Індонезія поділяється на 32 провінції (provinsi), особливий столичний округ Джакарта та особливий округ Джок'якарта, які за статусом прирівнюються до провінцій. Всі провінції та особливі округи управляються губернаторами (gubernur), яких обирає місцеве населення строком на 5 років.

Провінції поділяються на округи (kabupaten) та муніципалітети (kota), які мають однаковий статус. Округи управляються регентами (bupati), а муніципалітети — мерами (walikota). Повноваження регентів та мерів ідентичні, їх обирає місцеве населення строком на 5 років. Особливий столичний округ має інший поділ — він розділений на 5 адміністративних муніципалітетів (kota administrasi) та адміністративний округ (kabupaten administrasi). Кожен адміністративний муніципалітет має свого мера, а адміністративний округ — регента, яких, на відміну від округів та муніципалітетів, призначає губернатор Джакарти. Станом на 2012 рік в Індонезії нараховувалось 409 округів та понад 100 муніципалітетів.

Округи та міста поділяються на райони (kecamatan) на чолі з районним керівником (camat), якого призначає регент, якщо це округ, чи мер, якщо це муніципалітет. Деякі райони мають статус міста, тобто міста мають статус районів (наприклад місто-район Масохі). У провінціях Папуа та Західне Папуа райони називаються дистриктами (distrik), а очільники — головами дистриктів (kepala distrik). Станом на 2012 рік в Індонезії нараховувалось 6879 районів. Кожен район має певну кількість поселень, які можуть бути міськими (perkotaan) — селища (kelurahan) та сільськими (perdesaan) — селами (desa). На чолі селища стоїть керівник (lurah), якого призначає районний керівник, а на чолі села — голова (kepala desa).

Провінції

Примітки 

 
Списки:Індонезія
Провінції Індонезії